Velke ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Velke (1883–1952), deutscher Kommunalpolitiker, Bürgermeister
 Wilhelm Velke (1854–1940), deutscher Historiker und Bibliothekar

Siehe auch:
 Velké